La competizione della categoria pesi medi (fino a 75 kg) di lotta libera dei Giochi della VII Olimpiade si tenne dal 25 al 27 luglio 1920 ad Anversa.

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Middleweight, Freestyle su Sports-reference.com

LL 3